Milovanović oder Milovanovič ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Milovanović (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Elena Milovanović (* 2001), serbische Tennisspielerin
 Gradimir Milovanović (* 1948), serbischer Mathematiker
 Jakob Milovanovič (* 1984), slowenischer Eishockeyspieler

 Milan Milovanović (1876–1946), serbischer Maler
 Milovan Milovanović (1863–1912), serbischer Politiker und Diplomat
 Vladan Milovanović (* 1970), serbischer Fußballspieler
 William Milovanovic (* 2002), schwedisch-serbischer Fußballspieler